AQS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saqani (Figi)